Di seguito una lista di asteroidi dal numero 552001 al 553000 con data di scoperta e scopritore.

552001-552100 

|-
| 552001 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 552002 - ||  || 11 settembre 2007 || CSS
|-
| 552003 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552004 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552005 - ||  || 22 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552006 - ||  || 31 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552007 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552008 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552009 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 552010 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552011 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552012 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 552013 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 552014 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552015 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 552016 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552017 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552018 - ||  || 15 giugno 2009 || Spacewatch
|-
| 552019 - ||  || 16 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552020 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 552021 - ||  || 27 luglio 2002 || NEAT
|-
| 552022 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 552023 - ||  || 14 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552024 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552025 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552026 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 552027 - ||  || 14 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552028 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 552029 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552030 - ||  || 15 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 552031 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 552032 - ||  || 10 settembre 2013 || Mottola, S.
|-
| 552033 - ||  || 8 settembre 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 552034 - ||  || 25 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552035 - ||  || 4 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552036 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552037 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552038 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552039 - ||  || 25 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552040 - ||  || 15 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552041 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552042 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552043 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552044 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 552045 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 552046 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552047 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 552048 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 552049 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552050 - ||  || 2 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552051 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552052 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552053 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552054 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552055 - ||  || 12 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552056 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552057 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 552058 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552059 - ||  || 24 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552060 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552061 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552062 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 552063 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552064 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552065 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552066 - ||  || 28 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 552067 - ||  || 1 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 552068 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552069 - ||  || 28 settembre 2002 || AMOS
|-
| 552070 - ||  || 1 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552071 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552072 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552073 - ||  || 8 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552074 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552075 - ||  || 25 settembre 2013 || CSS
|-
| 552076 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 552077 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 552078 - ||  || 9 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 552079 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552080 - ||  || 29 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552081 - ||  || 20 settembre 2002 || NEAT
|-
| 552082 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 552083 - ||  || 26 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 552084 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552085 - ||  || 18 ottobre 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 552086 - ||  || 5 agosto 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 552087 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552088 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 552089 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552090 - ||  || 28 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 552091 - ||  || 26 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552092 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552093 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552094 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552095 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552096 - ||  || 28 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552097 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 552098 - ||  || 1 ottobre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 552099 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552100 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|}

552101-552200 

|-
| 552101 - ||  || 3 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552102 - ||  || 5 ottobre 2013 || Rinner, C.
|-
| 552103 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552104 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552105 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 552106 - ||  || 14 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 552107 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552108 - ||  || 1 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552109 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552110 - ||  || 19 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 552111 - ||  || 20 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552112 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 552113 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 552114 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 552115 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 552116 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552117 - ||  || 18 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 552118 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552119 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 552120 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552121 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 552122 - ||  || 26 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 552123 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 552124 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552125 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552126 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552127 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552128 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552129 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 552130 - ||  || 11 gennaio 2011 || CSS
|-
| 552131 - ||  || 26 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 552132 - ||  || 2 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552133 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552134 - ||  || 7 novembre 2002 || Kitt Peak
|-
| 552135 - ||  || 12 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552136 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552137 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552138 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552139 - ||  || 16 marzo 2007 || CSS
|-
| 552140 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 552141 - ||  || 24 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552142 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 552143 - ||  || 12 maggio 2005 || NEAT
|-
| 552144 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 552145 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552146 - ||  || 27 luglio 2009 || CSS
|-
| 552147 - ||  || 1 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552148 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 552149 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 552150 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 552151 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552152 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552153 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552154 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552155 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 552156 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552157 - ||  || 8 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552158 - ||  || 8 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552159 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552160 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 552161 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552162 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552163 - ||  || 8 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552164 - ||  || 13 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 552165 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 552166 - ||  || 11 settembre 2002 || AMOS
|-
| 552167 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552168 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552169 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552170 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 552171 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552172 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552173 - ||  || 5 ottobre 2013 || CSS
|-
| 552174 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552175 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552176 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552177 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552178 - ||  || 1 ottobre 2013 || Elenin, L.
|-
| 552179 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 552180 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552181 - ||  || 31 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552182 - ||  || 12 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552183 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552184 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552185 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 552186 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552187 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552188 - ||  || 9 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552189 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552190 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552191 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 552192 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 552193 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552194 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552195 - ||  || 14 ottobre 2013 || CSS
|-
| 552196 - ||  || 8 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552197 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552198 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552199 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552200 - ||  || 12 ottobre 2013 || Spacewatch
|}

552201-552300 

|-
| 552201 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552202 - ||  || 29 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552203 - ||  || 14 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552204 - ||  || 15 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552205 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552206 - ||  || 15 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552207 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552208 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552209 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552210 - ||  || 5 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552211 - ||  || 1 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552212 - ||  || 21 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552213 - ||  || 27 ottobre 2013 || Oreshko, A.
|-
| 552214 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 552215 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552216 - ||  || 25 dicembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 552217 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552218 - ||  || 16 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552219 - ||  || 25 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552220 - ||  || 6 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552221 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 552222 - ||  || 31 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552223 - ||  || 13 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 552224 - ||  || 24 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552225 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552226 - ||  || 28 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552227 - ||  || 26 ottobre 2013 || CSS
|-
| 552228 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552229 - ||  || 28 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 552230 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552231 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552232 - ||  || 27 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552233 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 552234 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552235 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 552236 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552237 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 552238 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552239 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552240 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552241 - ||  || 26 ottobre 2013 || Oreshko, A.
|-
| 552242 - ||  || 7 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 552243 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 552244 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 552245 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552246 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552247 - ||  || 26 ottobre 2013 || CSS
|-
| 552248 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552249 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552250 - ||  || 15 settembre 2007 || CSS
|-
| 552251 - ||  || 6 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552252 - ||  || 8 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552253 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552254 - ||  || 12 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552255 - ||  || 12 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552256 - ||  || 8 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552257 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 552258 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552259 - ||  || 6 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552260 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552261 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552262 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552263 - ||  || 12 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552264 - ||  || 14 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552265 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552266 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552267 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552268 - ||  || 1 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552269 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552270 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552271 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552272 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 552273 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 552274 - ||  || 25 novembre 2013 || PMO NEO Survey Program
|-
| 552275 - ||  || 25 novembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 552276 - ||  || 18 marzo 2004 || NEAT
|-
| 552277 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552278 - ||  || 28 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552279 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552280 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552281 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552282 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552283 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552284 - ||  || 6 maggio 2008 || Dillon, W. G.
|-
| 552285 - ||  || 29 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552286 - ||  || 8 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552287 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 552288 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552289 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552290 - ||  || 12 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552291 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552292 - ||  || 17 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552293 - ||  || 28 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552294 - ||  || 28 luglio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552295 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 552296 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552297 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 552298 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552299 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552300 - ||  || 31 ottobre 2002 || AMOS
|}

552301-552400 

|-
| 552301 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552302 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 552303 - ||  || 5 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 552304 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552305 - ||  || 25 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552306 - ||  || 11 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552307 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 552308 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 552309 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 552310 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552311 - ||  || 8 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552312 - ||  || 26 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 552313 - ||  || 8 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552314 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 552315 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 552316 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552317 - ||  || 22 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552318 - ||  || 28 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 552319 - ||  || 10 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552320 - ||  || 8 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552321 - ||  || 9 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 552322 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552323 - ||  || 11 novembre 2013 || Ory, M.
|-
| 552324 - ||  || 26 gennaio 2003 || AMOS
|-
| 552325 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552326 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552327 - ||  || 7 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552328 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 552329 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 552330 - ||  || 22 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552331 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 552332 - ||  || 27 ottobre 2013 || CSS
|-
| 552333 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 552334 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552335 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552336 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 552337 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552338 - ||  || 17 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552339 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 552340 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552341 - ||  || 29 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552342 - ||  || 15 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 552343 - ||  || 31 ottobre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 552344 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 552345 - ||  || 24 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552346 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 552347 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552348 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 552349 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552350 - ||  || 25 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552351 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552352 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552353 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552354 - ||  || 4 febbraio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 552355 - ||  || 21 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 552356 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552357 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552358 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552359 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552360 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552361 - ||  || 3 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552362 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 552363 - ||  || 5 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552364 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552365 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552366 - ||  || 19 ottobre 2007 || CSS
|-
| 552367 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552368 - ||  || 21 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 552369 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552370 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552371 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552372 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 552373 - ||  || 14 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552374 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552375 - ||  || 13 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552376 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552377 - ||  || 26 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552378 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 552379 - ||  || 25 dicembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 552380 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 552381 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 552382 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552383 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552384 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552385 Rochechouart ||  || 25 dicembre 2013 || Merlin, J.-C.
|-
| 552386 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552387 - ||  || 25 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552388 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552389 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552390 - ||  || 9 aprile 2010 || CSS
|-
| 552391 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 552392 - ||  || 12 novembre 2007 || CSS
|-
| 552393 - ||  || 26 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552394 - ||  || 2 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552395 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552396 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552397 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 552398 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552399 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552400 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

552401-552500 

|-
| 552401 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 552402 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 552403 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 552404 - ||  || 29 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552405 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552406 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 552407 - ||  || 10 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552408 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 552409 - ||  || 22 febbraio 2003 || Ticha, J., Tichy, M.
|-
| 552410 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552411 - ||  || 2 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 552412 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 552413 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552414 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 552415 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552416 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552417 - ||  || 11 giugno 2005 || CSS
|-
| 552418 - ||  || 19 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 552419 - ||  || 15 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 552420 Flodubeyjames ||  || 28 dicembre 2013 || Falla, N.
|-
| 552421 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552422 - ||  || 30 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552423 - ||  || 16 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 552424 - ||  || 30 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552425 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 552426 - ||  || 20 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 552427 - ||  || 30 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552428 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552429 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552430 - ||  || 30 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 552431 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 552432 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 552433 - ||  || 9 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552434 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552435 - ||  || 20 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552436 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 552437 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552438 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 552439 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552440 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552441 - ||  || 23 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 552442 - ||  || 16 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552443 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552444 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552445 - ||  || 23 dicembre 2013 || CSS
|-
| 552446 - ||  || 31 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 552447 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552448 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552449 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552450 - ||  || 28 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552451 - ||  || 4 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552452 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 552453 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552454 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552455 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552456 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552457 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552458 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552459 - ||  || 4 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552460 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552461 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552462 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552463 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552464 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 552465 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552466 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552467 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552468 - ||  || 26 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 552469 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 552470 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552471 - ||  || 6 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552472 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552473 - ||  || 1 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552474 - ||  || 8 gennaio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 552475 - ||  || 13 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552476 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552477 - ||  || 28 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552478 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552479 - ||  || 8 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552480 - ||  || 22 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 552481 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552482 - ||  || 10 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552483 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552484 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552485 - ||  || 12 gennaio 2010 || CSS
|-
| 552486 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552487 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 552488 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 552489 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 552490 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 552491 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 552492 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552493 - ||  || 13 febbraio 2010 || Molnar, L. A.
|-
| 552494 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552495 - ||  || 19 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 552496 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552497 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 552498 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552499 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552500 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|}

552501-552600 

|-
| 552501 - ||  || 10 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 552502 - ||  || 11 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552503 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552504 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552505 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552506 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552507 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552508 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552509 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552510 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 552511 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552512 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552513 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552514 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552515 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552516 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552517 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552518 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552519 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552520 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552521 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 552522 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 552523 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552524 - ||  || 24 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 552525 - ||  || 13 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552526 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552527 - ||  || 20 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 552528 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552529 - ||  || 31 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 552530 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552531 - ||  || 26 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552532 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552533 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552534 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552535 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552536 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552537 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552538 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552539 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552540 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552541 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552542 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552543 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 552544 - ||  || 12 agosto 2012 || CSS
|-
| 552545 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 552546 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552547 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552548 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552549 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552550 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552551 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 552552 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 552553 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552554 - ||  || 9 ottobre 2007 || Kugel, C. R. F.
|-
| 552555 - ||  || 10 marzo 2010 || Rabinowitz, D., Tourtellotte, S.
|-
| 552556 - ||  || 10 marzo 2010 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 552557 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 552558 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552559 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 552560 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 552561 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552562 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 552563 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552564 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552565 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552566 - ||  || 22 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 552567 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552568 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552569 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 552570 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552571 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552572 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 552573 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552574 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552575 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552576 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552577 - ||  || 13 settembre 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552578 - ||  || 21 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552579 - ||  || 20 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552580 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552581 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552582 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 552583 - ||  || 6 settembre 2008 || CSS
|-
| 552584 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552585 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 552586 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552587 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552588 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552589 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552590 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552591 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552592 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 552593 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552594 - ||  || 21 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552595 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552596 - ||  || 23 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552597 - ||  || 19 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552598 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 552599 - ||  || 25 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552600 - ||  || 26 marzo 2010 || Spacewatch
|}

552601-552700 

|-
| 552601 - ||  || 18 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 552602 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552603 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552604 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552605 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552606 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552607 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552608 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 552609 - ||  || 20 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552610 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 552611 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 552612 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552613 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552614 - ||  || 25 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552615 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 552616 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 552617 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552618 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552619 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552620 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 552621 - ||  || 18 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552622 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552623 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 552624 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552625 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552626 - ||  || 25 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552627 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552628 - ||  || 20 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 552629 - ||  || 5 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552630 - ||  || 6 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552631 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 552632 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552633 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552634 - ||  || 25 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 552635 - ||  || 10 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 552636 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 552637 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 552638 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552639 - ||  || 17 ottobre 2011 || Casulli, V. S.
|-
| 552640 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 552641 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552642 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552643 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 552644 - ||  || 17 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 552645 - ||  || 12 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552646 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 552647 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552648 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552649 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 552650 - ||  || 28 ottobre 2017 || CSS
|-
| 552651 - ||  || 30 aprile 2015 || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 552652 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 552653 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552654 - ||  || 24 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 552655 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552656 - ||  || 14 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 552657 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552658 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552659 - ||  || 18 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552660 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552661 - ||  || 21 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 552662 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552663 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552664 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552665 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 552666 - ||  || 9 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552667 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552668 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552669 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 552670 - ||  || 22 ottobre 2006 || CSS
|-
| 552671 - ||  || 4 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 552672 - ||  || 3 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552673 - ||  || 18 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 552674 - ||  || 20 maggio 2010 || Palomar Transient Factory
|-
| 552675 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 552676 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 552677 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552678 - ||  || 10 maggio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 552679 - ||  || 10 maggio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 552680 - ||  || 15 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 552681 Sósvera ||  || 21 ottobre 2012 || K. Sárneczky, G. Hodosán
|-
| 552682 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 552683 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 552684 - ||  || 13 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 552685 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552686 - ||  || 16 maggio 2010 || OAM Observatory
|-
| 552687 - ||  || 3 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 552688 - ||  || 17 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 552689 - ||  || 20 gennaio 2009 || CSS
|-
| 552690 - ||  || 21 gennaio 2015 || Spacewatch
|-
| 552691 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552692 - ||  || 4 giugno 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 552693 - ||  || 16 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 552694 - ||  || 10 giugno 2010 || CSS
|-
| 552695 - ||  || 6 giugno 2010 || Spacewatch
|-
| 552696 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 552697 - ||  || 2 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 552698 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 552699 - ||  || 11 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552700 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

552701-552800 

|-
| 552701 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552702 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 552703 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 552704 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 552705 - ||  || 14 luglio 2010 || WISE
|-
| 552706 - ||  || 15 luglio 2010 || WISE
|-
| 552707 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552708 Ödmangovender ||  || 17 ottobre 2006 || Cat, P. D.
|-
| 552709 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552710 - ||  || 18 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 552711 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552712 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552713 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 552714 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 552715 - ||  || 18 luglio 2010 || Bickel, W.
|-
| 552716 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 552717 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552718 - ||  || 22 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 552719 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 552720 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 552721 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 552722 - ||  || 10 settembre 2010 || CSS
|-
| 552723 - ||  || 12 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 552724 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 552725 - ||  || 25 luglio 2006 || NEAT
|-
| 552726 - ||  || 6 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 552727 - ||  || 2 settembre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 552728 - ||  || 5 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 552729 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552730 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552731 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552732 - ||  || 5 settembre 2010 || LINEAR
|-
| 552733 - ||  || 4 settembre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 552734 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 552735 - ||  || 6 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552736 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 552737 - ||  || 30 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552738 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 552739 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552740 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552741 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552742 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552743 - ||  || 7 febbraio 2003 || ASTROVIRTEL
|-
| 552744 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552745 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 552746 Annanobili ||  || 11 settembre 2010 || Ivashchenko, Y.
|-
| 552747 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552748 - ||  || 6 settembre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 552749 - ||  || 12 settembre 2010 || ESA OGS
|-
| 552750 - ||  || 6 settembre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 552751 - ||  || 10 settembre 2010 || Gerke, V.
|-
| 552752 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552753 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552754 - ||  || 28 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 552755 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 552756 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 552757 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552758 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552759 - ||  || 24 novembre 2006 || CSS
|-
| 552760 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552761 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552762 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552763 - ||  || 27 aprile 2009 || CSS
|-
| 552764 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552765 - ||  || 20 novembre 2006 || CSS
|-
| 552766 - ||  || 29 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552767 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552768 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552769 - ||  || 30 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 552770 - ||  || 11 febbraio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 552771 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552772 - ||  || 3 febbraio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 552773 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552774 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552775 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552776 - ||  || 22 novembre 2006 || CSS
|-
| 552777 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552778 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 552779 - ||  || 17 settembre 2010 || CSS
|-
| 552780 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552781 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552782 - ||  || 18 gennaio 2004 || CSS
|-
| 552783 - ||  || 1 ottobre 2010 || CSS
|-
| 552784 - ||  || 6 ottobre 2010 || Ory, M.
|-
| 552785 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552786 - ||  || 1 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552787 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552788 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552789 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552790 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552791 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552792 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552793 - ||  || 18 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552794 - ||  || 7 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 552795 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552796 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552797 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552798 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552799 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552800 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|}

552801-552900 

|-
| 552801 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552802 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 552803 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552804 - ||  || 2 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 552805 - ||  || 30 settembre 2010 || CSS
|-
| 552806 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552807 - ||  || 11 ottobre 2010 || Bickel, W.
|-
| 552808 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552809 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 552810 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552811 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552812 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552813 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 552814 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552815 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552816 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552817 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 552818 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552819 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 552820 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 552821 - ||  || 9 dicembre 2010 || CSS
|-
| 552822 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552823 - ||  || 9 ottobre 2010 || CSS
|-
| 552824 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552825 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552826 - ||  || 29 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 552827 - ||  || 16 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552828 - ||  || 10 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552829 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552830 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552831 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552832 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552833 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552834 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552835 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552836 - ||  || 14 ottobre 2010 || CSS
|-
| 552837 - ||  || 2 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552838 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552839 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552840 - ||  || 31 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552841 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552842 - ||  || 13 novembre 2006 || CSS
|-
| 552843 - ||  || 28 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552844 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552845 - ||  || 11 ottobre 2010 || Christophe, B.
|-
| 552846 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552847 - ||  || 28 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 552848 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552849 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552850 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552851 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552852 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552853 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552854 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552855 - ||  || 31 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 552856 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552857 - ||  || 14 agosto 2001 || AMOS
|-
| 552858 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 552859 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 552860 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552861 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552862 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552863 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552864 - ||  || 9 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 552865 - ||  || 15 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552866 - ||  || 14 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 552867 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552868 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552869 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552870 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552871 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552872 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552873 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 552874 - ||  || 6 novembre 2010 || CSS
|-
| 552875 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552876 - ||  || 6 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 552877 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552878 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 552879 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552880 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552881 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552882 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552883 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552884 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552885 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552886 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552887 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552888 Felixrodriguez ||  || 5 novembre 2010 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 552889 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 552890 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552891 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552892 - ||  || 30 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 552893 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 552894 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552895 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552896 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552897 - ||  || 24 novembre 2006 || Kurosaki, H., Nakajima, A.
|-
| 552898 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552899 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552900 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|}

552901-553000 

|-
| 552901 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552902 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552903 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552904 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552905 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552906 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552907 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 552908 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552909 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552910 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552911 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552912 - ||  || 19 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552913 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552914 - ||  || 11 novembre 2010 || CSS
|-
| 552915 - ||  || 10 novembre 2010 || CSS
|-
| 552916 - ||  || 29 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552917 - ||  || 1 novembre 2010 || Kocher, P.
|-
| 552918 - ||  || 27 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552919 - ||  || 8 novembre 2010 || CSS
|-
| 552920 - ||  || 31 ottobre 2010 || CSS
|-
| 552921 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552922 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 552923 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552924 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552925 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552926 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552927 - ||  || 13 novembre 2010 || Palomar Transient Factory
|-
| 552928 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552929 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552930 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552931 - ||  || 13 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 552932 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552933 - ||  || 7 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 552934 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552935 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552936 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 552937 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 552938 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552939 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552940 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552941 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552942 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552943 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552944 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552945 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552946 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552947 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552948 - ||  || 8 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552949 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552950 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552951 - ||  || 11 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552952 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552953 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552954 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552955 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 552956 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552957 - ||  || 6 novembre 2010 || CSS
|-
| 552958 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552959 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552960 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552961 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552962 - ||  || 9 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 552963 - ||  || 27 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 552964 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552965 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552966 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552967 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552968 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552969 - ||  || 28 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552970 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552971 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 552972 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552973 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 552974 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552975 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552976 - ||  || 16 aprile 2012 || Bickel, W.
|-
| 552977 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552978 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552979 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 552980 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 552981 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552982 - ||  || 12 novembre 2010 || Holmes, R.
|-
| 552983 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552984 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 552985 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552986 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 552987 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552988 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552989 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 552990 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552991 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 552992 - ||  || 14 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 552993 - ||  || 6 dicembre 2010 || CSS
|-
| 552994 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552995 - ||  || 4 dicembre 2010 || Romas, E. S.
|-
| 552996 - ||  || 5 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 552997 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 552998 - ||  || 14 novembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 552999 - ||  || 8 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 553000 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0552001